F39 peut faire référence à :
 BMW X2 (F39), une automobile du constructeur allemand BMW ;
 Trouble de l'humeur (affectif), sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres